Cipriano de Cartago — santo romano do 
 Cipriano de Antioquia — santo romano do 
 Cipriano (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 
 Cipriano de Constantinopla — Patriarca ecumênico de Constantinopla no